Sestresi – abitanti di Sestri Levante
Sestresi – abitanti di Sestri Ponente